Guernsey ist der Name mehrerer Orte in Nordamerika:

 Guernsey (Kalifornien), USA
 Guernsey (Iowa), USA
 Guernsey (Saskatchewan), Kanada
 Guernsey (Wyoming), USA
 Guernsey County (Ohio), USA

Guernsey bezeichnet als Name außerdem:

 Guernsey, die zweitgrößte der britischen Kanalinseln
 das Guernsey-Rind, eine Rinderrasse
 Frank E. Guernsey (1866–1927), einen US-amerikanischen Politiker
 Guernsey (Film), belgisch-niederländischer Spielfilm von 2005
 Mount Guernsey, Berg im Grahamland, Antarktika